Interim (lateinisch für „einstweilen, unterdessen“) steht für:

 Interim (Kirche), provisorische kirchliche Regelung
 Interim (Zeitschrift), linksautonome Zeitschrift in Berlin (ab 1988)

 Interim-Theater, München
 Augsburger Interim, Verordnung von Kaiser Karl V. (1548)

 ad interim, kurz a. i. („vorläufig, zwischenzeitlich“) steht für:
 lateinische Phrase, siehe Liste lateinischer Phrasen/A #Ad interim

Siehe auch:
 Interim-Management (Betriebswirtschaft)
 Interimswaffe (besonders ausgestattete Waffen)